Domenico Ghirlandaio
 Ridolfo Ghirlandaio